Die Super League 2017/18 war die 121. Spielzeit der höchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. Es nahmen zehn Mannschaften teil. Sie begann am 22. Juli 2017 mit dem Heimspiel des FC Lausanne-Sport gegen den FC St. Gallen (3:3) sowie dem BSC Young Boys gegen den FC Basel (2:0) und endete am 19. Mai 2018 mit dem 36. Spieltag. Vom 18. Dezember 2017 bis zum 2. Februar 2018 wurde sie durch die Winterpause unterbrochen. Titelverteidiger war der FC Basel, der zuvor achtmal in Folge Schweizer Meister wurde. Am 28. April 2018 stand der BSC Young Boys – nach einem 2:1-Sieg gegen den FC Luzern – nach 32 Jahren wieder als Schweizer Meister fest.

Modus 

In der Super League traten die zehn Vereine gegen jeden Gegner je zweimal im heimischen Stadion und zweimal auswärts an. Insgesamt absolvierte so jedes Team 36 Spiele. Der Erstplatzierte trägt den Titel Schweizer Meister 2018 und erhält die Chance, sich über die Playoff-Runde (Hin- und Rückspiel), für die Gruppenphase der UEFA Champions League 2018/19 zu qualifizieren. Der Letztplatzierte steigt in die Challenge League ab.

Die zweitplatzierte Mannschaft erhält die Chance, über zwei Qualifikationsrunden die Gruppenphase der UEFA Champions League 2018/19 zu erreichen. Die Mannschaften auf den Rängen drei und vier der Meisterschaft dürfen an der Qualifikation für die Gruppenphase der UEFA Europa League 2018/19 teilnehmen. Auch die fünftplatzierte Mannschaft wird einen Startplatz erhalten, falls der Cupsieger sich unter den bereits qualifizierten Mannschaften befindet.

Statistiken

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Tabellenführer

Tabellenletzter

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Assistliste 
Bei gleicher Anzahl Assists sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Trainerwechsel

Mannschaften 
In der Saison 2017/18 bildeten die zehn folgenden Vereine die Super League:

Stadien 
Mit einer Gesamtzuschauerzahl von 2 012 599 Stadionbesuchern wurde erstmals seit der Rekordsaison 2012/13 und zum dritten Mal überhaupt die 2-Millionen-Marke geknackt. Der Zuschauerschnitt von 11 181 Besuchern pro Spiel entspricht dem vierthöchsten Wert bis dato. Noch in der Vorsaison war der Zuschauerschnitt erstmals seit acht Jahren unter die 10 000-er Marke gefallen. Die Hauptgründe für den deutlichen Anstieg waren der gestiegene Zuschauerschnitt beim neuen Meister BSC Young Boys und der Aufstieg des FC Zürich in die Super League an Stelle des FC Vaduz. Die grösste relative Steigerung erfolgte beim Grasshopper Club Zürich. Dort trug insbesondere die Rückkehr des Zürcher Derbys zur Erhöhung bei, schon am ersten Spieltag lockte die Begegnung mit dem FC Zürich 20 000 Zuschauer ins Stadion.

Die Meistermannschaft des BSC Young Boys

Wissenswertes

Allgemeines 
 Die Swiss Football League (SFL) hat in Bezug auf die Wünsche der Vereine für die Saison 2017/18 neue Anspielzeiten festgelegt. Die zwei Partien am Samstag werden neu gleichzeitig um 19:00 Uhr angepfiffen. Am Sonntag werden neu alle drei Spiele um 16:00 Uhr ausgetragen.
 Andris Vaņins, Torwart des FC Zürich, war mit 37 Jahren, 9 Monaten und 20 Tagen der älteste eingesetzte Spieler der Saison.
 Noah Okafor vom FC Basel war mit 17 Jahren, 11 Monaten und 26 Tagen der jüngste eingesetzte Spieler der Saison.
 In der Saison 2017/18 wurden 50 Elfmeter gepfiffen, wovon 39 verwandelt wurden.
 Von den 521 Toren waren 12 Eigentore, 288 wurden jeweils von der Heimmannschaft erzielt und 253 von der Gastmannschaft.
 Insgesamt wurde 749 gelbe sowie 31 rote Karten verteilt.

Höchstwerte der Saison 
 Das torreichste Spiel der Saison war mit neun Toren der 7:2-Sieg des FC Sion gegen den FC Thun am 25. Spieltag.
 Der Spitzenkampf am 5. November 2017 zwischen dem BSC Young Boys und dem FC Basel (1:1) am 14. Spieltag wurde mit 32'456 Zuschauern am meisten besucht.
 Der Torschützenkönig Albian Ajeti vom FC Basel gab von allen Spielern die meisten Torschüsse ab (42).
 Tomáš Vaclík vom FC Basel spielte die meisten Partien ohne ein Gegentor zu kassieren (12).
 Der FC Basel gab während der Saison am meisten Torschüsse ab (237).
 Die Spieler des FC Lugano erhielten die meisten Karten von allen Super-League-Vereinen (95).
 Sékou Sanogo vom BSC Young Boys kassierte die meisten gelben Karten (12), Marek Suchý vom FC Basel die meisten roten Karten (3).

Einzelnachweise 

201718
Fußballsaison 2017/18